Kampung Lama (Besitang), een plaats in Indonesië
Kampung Lama (Hamparan Perak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing